Bahnhof Landau steht für folgende Bahnhöfe:

 Bahnhof Landau (Isar) in Landau an der Isar, Bayern
 Landau (Pfalz) Hauptbahnhof in Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz